Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2001 (met de officiële naam Generali Open 2001) werd van 23 tot en met 29 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel